Брадж — многозначный термин.

 Брадж — исторический регион в Индии.
 Брадж — индоарийский язык, часто считающийся диалектом хинди.
 Брадж Нараян Чакбаст (1882—1926) — индийский поэт, прозаик, публицист.